Pagan’s Mind — метал-группа из Норвегии, исполняющая музыку в стиле прогрессивный метал, образованная в 2000 году и в этом же году выпустили свой первый альбом. В 2005 году альбом «Enigmatic : Calling» занял 15 место в норвежских чартах. В ноябре 2007 года группа выпустила свой новый альбом «God's Equation», который, как и все прошлые был записан в Норвегии и занял 35 место в норвежских чартах. В 2008 году группа гастролировала с Sonata Arctica.

Дискография 
 Infinity Divine (2000)
 Celestial Entrance (2002)
 Infinity Divine (2004) (перезаписан)
 Enigmatic : Calling (2005)
 God's Equation (2007)
 Heavenly Ecstasy (2011)

Состав группы 
 Нильс Ру — вокал
 Йорн Лофстад — гитара
 Стейнар Крокмо — бас-гитара
 Стиан Кристофферсен — ударные
 Ронни Тегнер — клавиши, синтезатор

Бывшие участники 
 Торстейн Ааби — гитара (2000—2003)

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Интервью с Нильсом Ру

Прогрессив-метал-группы Норвегии